Kaiyuan är en romanisering av olika kinesiska namn:

Kaiyuan, Tieling – en stad på häradsnivå i Liaoning-provinsen i nordöstra Kina
Kaiyuan, Honghe – en stad på häradsnivå i Yunnan-provinsen i sydvästra Kina
Kaiyuan (ort i Kina, Liaoning)
Kaiyuan (socken i Kina, Shandong)
Kaiyuan (socken i Kina, Sichuan)

WP:Projekt Kina